Kolcher steht für

 von der antiken Landschaft Kolchis abgeleitete Bezeichnung der Megrelen, siehe auch Mingrelien
 in der Seemannssprache ein kleines Schiff, siehe Kolcher (Schiff)